Тридцать первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 28 сентября 1976 года по 19 марта 1977 года. Победителем стал ЦСКА.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 9 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, переходила в первую лигу.
За 4 тура до финиша ЦСКА оторвался от ближайшего конкурента на 10 очков, обеспечив себе первое место.
Челябинский «Трактор» стал десятым призёром в истории первенств СССР.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 63 очка (40+23)
Владимир Петров (ЦСКА) – 62 очка (26+36) 
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 58 очков (31+27) 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 51 очко (28+23)
Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 49 очков (20+29) 
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 46 очков (23+23) 
Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 44 очка (28+16) 
Александр Голиков («Динамо» Москва) – 44 очка (24+20) 
Борис Александров (ЦСКА) – 41 очко (24+17)
Владимир Викулов (ЦСКА) – 40 очков (22+18)

Лучшие снайперы 
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 40 шайб
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 31 шайба 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 28 шайб
Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 28 шайб
Владимир Петров (ЦСКА) – 26 шайб
Борис Александров (ЦСКА) – 24 шайбы
Александр Голиков («Динамо» Москва) – 24 шайбы 
Пётр Природин («Динамо» Москва) – 23 шайбы 
Владимир Викулов (ЦСКА) – 22 шайбы 
Алексей Костылев («Спартак» Москва) – 21 шайба

Лидеры по штрафным минутам 
Михаил Бескашнов («Динамо» Рига) – 73 минуты
Владимир Петров (ЦСКА) – 57 минут
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 57 минут
Сергей Коротков («Спартак» Москва) – 47 минут
Юрий Лебедев («Крылья Советов» Москва) – 47 минут
Сергей Глухов («Крылья Советов» Москва) – 46 минут
Виктор Жучок («Химик» Воскресенск) – 40 минут
Александр Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 40 минут

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 40-а лучших

10 лучших арбитров сезона 

 В. Домбровский (Челябинск)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 А. Захаров (Москва)
 В. Никульцев (Москва)
 В. Сорокин (Москва)
 Н. Резников (Москва) 
 Н. Сапрыкин (Челябинск)
 С. Гущин (Свердловск)
 Ю. Брыкин (Москва 
 Ю. Ульянов (Минск)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Виктор Кузнецов и Вячеслав Анисин из «Крыльев Советов».
 В московское «Динамо» перешли Александр Голиков («Химик»), Пётр Природин («Трактор»), Владимир Семёнов («Кристалл»).
 В « Химик» перешёл Юрий Ляпкин из «Спартака».
 В «Спартак» перешёл Александр Куликов из «Торпедо».

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Кристалла» с ЦСКА – 0-10, «Динамо» Москва (1-10), «Динамо» Рига (3-12) и СКА (2-11).
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Кристалл» – 11-6, и «Динамо» Москва - СКА – 11-4.
Наименее результативными стал матч «Трактор» - «Химик» – 1-0.

Дисквалификация
Игрок ЦСКА Борис Александров в матче против «Спартака» 7 февраля нанёс травму Валентину Гурееву, за что был дисквалифицирован на 2 очередные игры и условно до конца сезона.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй лиги и победителя, которого заменила худшая команда высшей лиги. Победитель получал право играть в высшей лиге, две последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 26 сентября по 24 марта.

Лучший бомбардир – Геннадий Маслов (СК им. Урицкого Казань) - 51 шайба.

Класс «А». Вторая лига 
К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме первых и последних команд зон, перешедших соответственно в первую лигу и в класс «Б», две последние команды первой лиги и две лучшие команды класса «Б». В связи с отстранением от участия в середине прошлого сезона павлодарского «Энергетика», в лиге образовалось вакантное место. Оно было отдано тольяттинскому «Торпедо» (3-е место в 3-й зоне чемпионата РСФСР). Команды из Минска и Ленинграда в межсезонье были переданы спортобществу «Динамо» и спортклубу Адмиралтейского объединения соответственно, в связи с чем начали выступать под новыми наименованиями.
Победители зон получали право играть в первой лиге, последние команды переходили в класс «Б».

Западная зона

Восточная зона

Класс «Б»

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга. Лучшие команды выходили в финал.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Финал 
Матчи прошли с 27 февраля по 8 марта в Альметьевске. Кроме победителей зон также играли вторые команды 1-й и 4-й зон.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Валерий Суханов («Сокол»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Валерий Семин («Сокол»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1976-77 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1975/1976 - 1979/1980. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1975/1976 - 1979/1980. Справочник. Москва. 2014.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1976-1977
 http://www.hockeystars.ru/art1977.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1976 год в хоккее
1977 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1977 году
Чемпионаты СССР в 1976 году